Dirofilariose bezeichnet
 die Herzwurmerkrankung (kardiovaskuläre Dirofilariose) verursacht durch den Herzwurm Dirofilaria immitis
 die kutane oder auch subkutane Dirofilariose verursacht durch Dirofilaria repens